Il toponimo Ivești può riferirsi a diverse località della Romania:
Ivești, comune del distretto di Galați
Ivești, comune del distretto di Vaslui